Garfield School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Garfield School (Ada County, Idaho), NRHP-ID 82000204
 Garfield School (Nez Perce County, Idaho), NRHP-ID 82002513
 Garfield School (Brunswick, New York) im Rensselaer County, NRHP-ID 88000717

Siehe auch:
 Garfield Elementary School